Ленинфельд (с  — Ленинское поле) — название населенных пунктов:

Азербайджан 

 Ленинфельд — с 1932 по 1942 г. название пгт Чинарлы в Шамкирском районе.

Украина 

 Ленинфельд — до 1945 г. название села Новосолёное в Новониколаевском районе Запорожской области.